Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier I, se dispute du 15 au .

Monica Seles remporte le simple dames. En finale, elle bat Amélie Mauresmo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2000 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2000
Rome
Internationaux Italie
Tennis en mai 2000